A Praça General Tibúrcio é um logradouro localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, cujo nome homenageia o Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza, professor e general na Guerra do Paraguai.
 
Em seu entorno, situam-se o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e a Escola de Guerra Naval (EGN) e a estação do Bondinho do Pão de Açúcar, além do Monumento aos mortos na Intentona Comunista. Na própria praça destaca-se o Monumento aos Heróis de Laguna e Dourados.

Adiante da praça, encontra-se a praia Vermelha, ladeada por duas fortalezas, hoje ocupadas pelo Círculo Militar da Praia Vermelha e a escola municipal Gabriela Mistral.

General Tibúrcio
Urca